George Gauld (1730-1782) était un géomètre et cartographe, originaire d'Écosse, travaillant pour l'amirauté britannique, a qui l'on doit de nombreuses cartes représentant les côtes de Floride, des Antilles et du Golfe du Mexique, ainsi que des précis de navigation.

Ses principaux travaux
An accurate chart of the coast of West Florida, and the coast of Louisiana; from Sawaney River on the west coast of East Florida to 94⁰ 20' west longitude, describing the entrance of the river Mississippi, bay of Mobile, Pensacola harbour &c. ; George Gauld;  Great Britain. Admiralty; London: W. Faden, 1803. 
Observations on the Florida Kays, Reef and Gulf with directions for sailing along the Kays, from Jamaica by the Grand Cayman and the west end of Cuba : also a description with sailing instructions of the coast of West Florida between the Bay of Spiritu Santo and Cape Sable ; George Gauld ; London : W. Faden, 1796. 
An accurate chart of the Tortugas and Florida Keys of Martyrs ; George Gauld; London : Printed for W. Faden, 1790. 
An account of the surveys of Florida, &c. with directions for sailing from Jamaica or the West Indies, by the west end of Cuba, and through the Gulph of Florida. To accompany Mr. Gauld's charts. ; George Gauld ; London, W. Fadden, 1790. 
A chart of the bay and harbour of Pensacola in the Province of West Florida. ; George Gauld; London: J.F.W. Des Barres, 1780. 
A general plan of the harbours of Port Royal and Kingston Jamaica with the channels leading thereto, and the kays and shoals adjacent; including Wreck Reef &c ; George Gauld;  Charles Knatchbull;  John Willet Payne; 1772.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Cartographe écossais
Naissance en 1730
Décès en juin 1782